BeNe Supercup 2011 - voetbal
 DFL-Supercup 2011 - voetbal
 Supercup 2011 (basketbal) - basketbal
 Johan Cruijff Schaal 2011, voorheen Nederlandse Supercup - voetbal
 Belgische Supercup 2011 - voetbal
 CAF Supercup 2011 - voetbal
 Supercup van Kazachstan 2011 - voetbal